Israel Kleiner (biochemicus)
Israel Kleiner (wiskundige)